Juricani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 215 stanovnika te 71 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 413 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Materada, kao i dio podataka u 1880. i 1890.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji